Narlıca (Hatay), plaats in het Turkse district Hatay.
 Narlıca (Kulp), plaats in het Turkse district Kulp.
 Narlıca (Orhangazi), plaats in het Turkse district Orhangazi.